Iris kan syfta på:

Naturvetenskap 
 Iris – delen av ögat som ligger runtom och bakom ljusöppningen, se regnbågshinna 
 Irissläktet – släkte av blommande växter, vetenskapligt namn Iris
 Iris (djur) – släkte av bönsyrsor
 Iris (mineral) – typ av bergkristall
 7 Iris – asteroid

Kultur 
 Iris (mytologi) – regnbågens gudinna i grekisk mytologi

Musik och film 
 Iris (musikalbum) – musikalbum med Marie Bergman från 1979
 Iris (sång) – låt av det amerikanska alternativrockbandet Goo Goo Dolls
 Iris (Hold me close) – låt av rockbandet U2 från albumet Songs of Innocence
 Iris (film, 2001) – film från 2001 om Iris Murdoch
 Iris (film, 2011) – film från 2011 av Ulrika Bengts

Näringsliv 
 AB Iris – en tidigare möbelindustri och keramisk industri i Borgå, Finland

Teknik 
 S/S Iris – svenskt lastfartyg
 Iris Browser – en webbläsare

Personnamnet Iris 
 Iris (namn) – namn och personer med namnet
 Laura Van den Bruel (1995–), en belgisk sångerska med artistnamnet Iris